Абдериты — жители города Абдеры, древнегреческого города во Фракии.
 «История абдеритов» (Лейпциг, 1774) — сочинение о глупых поступках жителей греческой Абдеры немецкого писателя Кристофа Виланда; русский перевод Баталина («Абдеритяне»; М. 1832—1840) и Г. С. Слободкина (М., 1978).
 Абдериты (иноск.; XIX век) — простаки с ограниченными понятиями, смешные ы.

См. также 
 Пошехонцы

Примечания